Nanqiao bezeichnet:

 Nanqiao (南谯区), Stadtbezirk der Stadt Chuzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 Nanqiao (Dong’an) (南桥镇), Großgemeinde im Kreis Dong’an in der chinesischen Provinz Hunan
 Nanqiao (Fengxian) (南桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Fengxian in der chinesischen Stadt Shanghai
 Nanqiao (Lanling) (南桥镇), Großgemeinde im Kreis Lanling in der chinesischen Provinz Shandong
 Nanqiao (Liling) (南桥镇), Großgemeinde der Stadt Liling in der chinesischen Provinz Hunan
 Nanqiao (Wanning) (南桥镇), Großgemeinde der Stadt Wanning in der chinesischen Provinz Hainan
 Nanqiao (Xingtang) (南桥镇), Großgemeinde im Kreis Xingtang in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanqiao (Xunwu) (南桥镇), Großgemeinde im Kreis Xunwu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Nanqiao (Pingjiang) (南桥乡), Gemeinde im Kreis Pingjiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Nanqiao (Chikan) (南桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chikan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nanqiao (Weibin) (南桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weibin in der chinesischen Provinz Henan